Desa Tempelrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tempelrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 110,93), Jawa Tengah, 
 Desa Tempelrejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 110,20), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar